Saint-Léon kan syfta på:
 Saint-Léon, Allier
 Saint-Léon, Gironde
 Saint-Léon, Haute-Garonne
 Saint-Léon, Lot-et-Garonne